Милош Петровић може да буде:

Милош Петровић (композитор)
Милош Петровић (музичар)
Милош Петровић (фудбалер)
Милош Петровић Тројпец, глумац